Příjmení Neagu nosí více významných osobností:

 Alexandru Neagu (1948–2010) – rumunský fotbalista, útočník
 Aurel Neagu (* 1954) – rumunský zápasník, volnostylař
 Cristina Neaguová (* 1988) – rumunská házenkářka
 Ionuț Neagu (* 1989) – rumunský fotbalový záložník a reprezentant